Алона может означать:

 Алона — региональный совет в Хайфском округе Израиля.
 Алона (Кипр) (греч.) — населённый пункт на Кипре, в районе Никосия.
 Алона Кимхи (род. 1966) — израильская актриса и писательница.
 Алона — персонаж сказочного цикла А. М. Волкова о Волшебной стране.